Alexey Vermeulen – ciclista su strada statunitense
 Chris Vermeulen – pilota motociclistico australiano
 Duane Vermeulen – rugbista a 15 sudafricano
 Elvis Vermeulen – rugbista a 15 francese
 Esmee Vermeulen – nuotatrice olandese
 Kevin Vermeulen – calciatore olandese
 Pierre Vermeulen – ex calciatore olandese